Rick Leach e Jim Pugh hanno battuto in finale Jeremy Bates e Peter Lundgren 6-3, 6-2, 6-3.

Teste di serie

 Paul Annacone /  Christo van Rensburg (terzo turno)
 Guy Forget /  Slobodan Živojinović (terzo turno)
 John Fitzgerald /  Anders Järryd (semifinali)
 Peter Doohan /  Laurie Warder (primo turno)
 Rick Leach /  Jim Pugh (Campioni)
 Sammy Giammalva /  Jim Grabb (primo turno)
 Darren Cahill /  Mark Kratzmann (terzo turno)
 Tim Wilkison /  Todd Witsken (terzo turno)

 Carl Limberger /  Mark Woodforde (secondo turno)
 Marty Davis /  Brad Drewett (semifinali)
 Eddie Edwards /  Gary Muller (terzo turno)
 Matt Anger /  Tim Pawsat (primo turno)
 Broderick Dyke /  Wally Masur (primo turno)
 Paul Chamberlin /  Sherwood Stewart (terzo turno)
 Jonas Svensson /  Magnus Tideman (quarti di finale)
 Kelly Evernden /  Johan Kriek (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 1988